Пирен може да се отнася за:

 Пирен (Erica) – род вечнозелени растения от семейство Пиренови, разред Пиреноцветни
 пирен – полицикликичен ароматен въглеводород
 Анри Пирен (1862 – 1935) – белгийски историк и общественик

Вижте също 
 Бензопирен
 Пирена – нимфа от древногръцката митология
 Пирене Атлантик
 Пиренеи
 Пиреноид
 Пирин (пояснение)